Женская юниорская сборная Германии по футболу (U-17) — футбольная сборная, сформированная для участие в чемпионате Европы и Мира среди девушек не старше 17 лет.
Деятельность сборной регламентируется Футбольным союзом Германии.

Участие в Чемпионатах Европы (ЧЕ)

Участие в Чемпионатах Мира (ЧМ)

Ссылки 

 Сборная на сайте Футбольного союза Германии

Сборная Германии по футболу
Женская сборная Германии по футболу
Германия
Женский футбол в Германии